Армфельт () — дворянский род шведско-финляндского происхождения.

Потомство Эрика Ларссона Армфельда (), поручика кавалерии, которого шведская королева Кристина 20 июля 1648 г. возвела в дворянское достоинство.

Грамотой Шведского короля Фредрика I, от 6 июля 1731 года, генерал-лейтенант Карл-Густав Армфельт возведён с нисходящим его потомством, в баронское достоинство королевства Шведского.

Род потомков его: подполковника Августа-Филиппа и флота капитан-лейтенанта Фридриха баронов Армфельт внесён, 18 / 30 января 1818 года, в матрикул Рыцарского Дома Великого Княжества Финляндского, в число баронских родов, под номером 13.

В 1812 году член государственного совета, генерал от инфантерии, барон Густав-Мориц Армфельт возведен в графское достоинство Великого Княжества Финляндского. Определением Правительствующего Сената 1863 года утвержден в графском достоинстве сын его, Владимир Армфельт, с сыном Александром. Род внесен в Матрикул Рыцарского Дома Великого Княжества Финляндского и в V часть Родословной книги С.-Петербургской губернии.

Описание герба 

Герб дворян Армфельт: в золотом поле, выходящая слева, из облака, рука в латах держит пистолет.

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: выходящая рука в латах же, держащая пистолет, и по бокам два знамени, из них правое золотое, а левое голубое. Намёт на щите золотой, подложенный голубым.

Известные представители 
 барон Армфельдт, Карл Густав (1666—1736) — шведский генерал от инфантерии, участник Северной войны.
 граф Армфельт, Густав Мориц (1757—1814) — приближённый Густава III, С 1810 года на русской службе, член финлядского сената.
 граф Армфельт, Александр Густавович (1794—1875) — 30 лет министр и статс-секретарь Финляндии.
 граф Владимир Александрович (Мориц-Вильгельм) Армфельт (1827—1888)
Армфельт, Александра Владимировна (1870—1933) — российская женщина-композитор, правнучка Густава Морица Армфельта
Арфельт, Александр Владимирович (1862-1941)
Армфельт, Владимир Александрович (1896-1985)
Армфельт, Кирилл Александрович (1897-1980)
Армфельт, Александр Кириллович (род. 1924)
Армфельт, Елена Кирилловна (род. 1927)
Армфельт, Николай Владимирович (1863-1920)
Армфельт, Георгий Николаевич (1888-1974)
Армфельт, Ольга Георгиевна (1928-2010)
Армфельт, Николай Николаевич (1892-1918)
 граф Армфельт, Густав Густавович (1793—1856) — генерал-лейтенант, Нюландский губернатор, сенатор Императорского Финляндского сената.
Армфельт, Густав Густавович (1821-1880)
Армфельт, Густав Густавович (1848-1887)
Армфельт, Карл-Александр Густавович (1850-1925)

Литература 
 
 
 
 
 
 

Баронские роды России
Графские роды России
Дворянские роды, на гербах которых изображены пистолеты